Ареосинхронные орбиты — это класс синхронных орбит для искусственных спутников, обращающихся вокруг Марса. Как и все синхронные орбиты, ареосинхронная орбита имеет период, равный сидерическому периоду Марса. Спутнику на ареосинхронной орбите необязательно поддерживать фиксированное положение в небе, как видел бы наблюдатель с поверхности Марса, однако такой спутник будет возвращаться на то же видимое положение каждый марсианский день.

Ареосинхронная орбита бывает экваториальной (спутник обращается в плоскости экватора Марса), круговой и прямой (движение по орбите в том же направлении, что и вращение Марса вокруг своей оси), которая известна как ареостационарная орбита). Для наблюдателя на поверхности Марса положение спутника на ареостационарной орбите казалось бы постоянным в одной точке неба. Ареостационарная орбита аналогична геостационарной орбите вокруг Земли.

Хотя сейчас нет спутников, которые обращались бы либо по ареосинхронным либо по ареостационарным орбитам, некоторые ученые предвидят будущие телекоммуникационные сети для исследования Марса.

См. также 
 Список орбит
 Ареостационарная орбита

Примечания

Ссылки 
 Geoffrey A. Landis, LET'S ORBIT MARS: A PROPOSAL TO EXPLORE MARS NOW, 2004, page 8 

Астродинамика
Орбиты
Орбиты Марса